Die Japan Open 1982 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1982 und fand vom 18. bis 24. Oktober 1982 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1982
Tennisturnier in der Präfektur Tokio